Межконтинентальный кубок 1998 () — 37-й розыгрыш Межконтинентального кубка, который состоялся 1 декабря 1998 года. Прошёл между испанским клубом «Реал Мадрид», победителем Лиги чемпионов УЕФА 1997/98, и бразильским клубом «Васко да Гама», победителем Кубка Либертадорес 1998. Матч прошёл на нейтральном поле на «Национальном стадионе» в Токио. Его посетило 51 514 зрителей.

Статистика матча

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1997/1998
 Кубок Либертадорес 1998

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче 

Межконтинентальный кубок 1998
Межконтинентальный кубок 1998
Спорт в Японии в 1998 году
1998 год в футболе
Международные спортивные соревнования в Токио